El nombre Leandro Sosa puede referirse a las siguientes personas:

 Leandro Sosa Otermin (1991-) futbolista uruguayo 
 Leandro Sosa Toranza (1994-) futbolista uruguayo